|}

Die Bahnstrecke Zohor–Plavecký Mikuláš ist eine Nebenbahn im Westen der Slowakei, die durch den Okres Malacky führt. Sie verläuft von der Gemeinde Zohor zur Gemeinde Plavecký Mikuláš und befindet sich in der Landschaft Záhorie zwischen den Kleinen Karpaten und dem Militärbezirk Záhorie.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde noch zur Zeit des Königreichs Ungarn gebaut und am 15. November 1911 eröffnet.

Während des Zweiten Weltkriegs plante man in der Ersten Slowakischen Republik, die Strecke weiter nach Jablonica auszubauen, um die bestehende Strecke nach Trnava und den Rest des Landes zu entlasten. Dieses Vorhaben wurde 1947 nach der Wiederherstellung der Tschechoslowakei jedoch wieder gestoppt. In den 1970er Jahren wurde der Teil von Zohor nach Rohožník wegen des Baus eines Zementwerks in Rohožník modernisiert.

Am 2. Februar 2003 wurde der planmäßige Reiseverkehr eingestellt, jedoch von Ende 2003 bis Januar 2005 von der privaten Firma BRKS bis Rohožník wiederaufgenommen, bevor er endgültig aufgegeben wurde. Im Güterverkehr wird noch das Zementwerk in Rohožník und der Militärflugplatz bei Kuchyňa regelmäßig bedient. Dazu kommt die Verladung von Rohholz in Plavecký Mikuláš und Rohožník.

Ab dem 29. April bis zum 1. Oktober 2017 verkehren an den Wochenenden zwischen Zohor und Plavecke Podhradie wieder zwei Reisezugpaare der ZSSK, die vor allem dem Touristenverkehr dienen.

Weblinks 

 Beschreibung auf rail.sk (slowakisch)
 Beschreibung auf www.vlaky.net (slowakisch)

Einzelnachweise 

Zohor–Plavecky Mikulas